Armson ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Armson (1875–1900), englischer Fußballspieler
 William Armson (1832–1883), neuseeländischer Architekt